

Geografische locaties
Meade (Kansas), een plaats in de VS
Belle Meade, een plaats in Tennessee
Fort Meade (Florida), een plaats in Florida
Fort Meade (Maryland), een plaats in Maryland
Lake Meade, een plaats in Pennsylvania
Meade County (Kansas), een county in Kansas
Meade County (Kentucky), een county in Kentucky
Meade County (South Dakota), een county in South Dakota

Personen met de achternaam Meade
Matthew Meade (1629-1699), Engels puriteins predikant
George Meade (1815-1872), Amerikaans legerofficier
Glenn Meade (1957), Iers auteur en journalist
James Meade (1907-1995), Brits econoom

Zie ook
Mead

Engelse achternaam